Zlatá Olešnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Zlatá Olešnice (okres Jablonec nad Nisou)
 Zlatá Olešnice (okres Trutnov)